Grangrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grangrund, Korsnäs, Österbotten, 
 Grangrund, Korpo, Åboland, 
 Grangrund, Ingå, Nyland,

Se även
Grangrundet
Grangrunden

Robotskapade Finlandförgreningar